

Saint-Pancras, ancienne commune française de la Haute-Saône, aujourd'hui intégrée à Mailleroncourt-Saint-Pancras

Abbaye de Saint-Pancrace de Hamersleben cf. :de:Am Großen Bruch

St Pancras, nom anglais de Saint Pancrace, a donné son nom à plusieurs lieux :
 À Londres :
 St Pancras, ancien quartier de la ville ;
 l'ancienne Église St Pancras () ;
 la nouvelle Église St Pancras () ;
 l'hôpital St Pancrass ;
 la gare de Saint-Pancras, gare ferroviaire ;
 King's Cross St. Pancras, station du métro de Londres ;
 À Liverpool : Église Sainte-Agnes-et-Saint-Pancras.

Sint Pancras, village de la Hollande-Septentrionale, Pays-Bas
 Hooglandse Kerk, ou église de Saint-Pancras, Leyde, Pays-Bas

Voir aussi 
Pancrace (homonymie)

Homonymie de toponyme